Бабе могу бити:

 Бабе, старе жене, једнина је баба

или

 Бабе (Сопот), насеље у општини Сопот у Београду.
 Бабе (Немачка), општина у њемачкој савезној држави Мекленбург-Западна Померанија у округу Риген.
 Бабе, село у близини града Трн, у Бугарској које од 1950. носи назив Неделково
или
 Бабе (музичка група),

Види још 
 Баба (вишезначна одредница)